Alliance Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alliance Township (Minnesota)
 Alliance Township (South Dakota)